Rêves et Cauchemars  est un recueil de nouvelles écrites par  Stephen King 
 Rêves et Cauchemars est une mini série australo-américaine en  (2006)

Notes et références